U*Bet FA Trophy, sau Cupa Maltei, este competiția de cupă națională fotbalistică din Malta.

Finale
Rezultatele finalelor:

Performanță după echipă

Note

Legături externe
Trophy on MaltaFootball.com
 League321.com - National cup results.

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Malta